El nombre John Clark puede referirse a:

 John Littner Clark (1969), botánico estadounidense 
 John Desmond Clark (1916 - 2002), arqueólogo y paleoantropólogo británico
 John Bates Clark (1847 – 1938) economista estadounidense